Aspidella – rodzaj grzyba
 Aspidella – skamieniałość